Оптимальны́й приём сигна́лов — область радиотехники, в которой обработка принимаемых сигналов осуществляется на основе методов математической статистики.

История 
По мнению В. И. Тихонова на возможность использования статистических методов в радиотехнике, по-видимому впервые, непосредственно указали работы А. Н. Колмогорова и Н. Винера по синтезу оптимальных линейных фильтров. В 1946 году В. А. Котельников в своей диссертации впервые сформулировал задачи оценки оптимальных параметров сигналов на фоне аддитивного гауссовского шума и нашёл их решения. В середине 1950-х годов были решены некоторые задачи оптимального приёма сигналов в каналах с флуктуационным шумом, неопределённой фазой и рэлеевскими замираниями.

В конце 1950-х и начале 1960-х годов стали развиваться
 оптимальные методы приёма стохастических пространственно-временных сигналов
 оптимальные методы приёма в каналах с флуктуационным шумом и селективными замираниями по частоте и времени

До начала 1960-х годов методы оптимальной обработки сигналов разрабатывались применительно к задачам радиотехники, в первую очередь касающимся радиолокации и связи. После методы оптимальной обработки стали применяться также и в других предметных областях, в частности гидроакустике, где помехи имеют более сложную структуру, чем в радиолокации. Кроме того, среда распространения гидроакустических колебаний существенно неоднородна. В результате развития теории оптимальной обработки сигналов с учётом гидроакустической специфики сформировалась теория оптимальной обработки гидроакустических сигналов, учитывающая неоднородный характер гидроакустической среды распространения колебаний и сложный характер помеховой обстановки.

Примерно с 1970-х годов начинали развиваться методы совместного различения сигналов и оценивания их параметров

Задачи 
Задачами теории оптимального приёма сигналов являются обнаружение сигнала, различение сигналов, оценка параметров сигнала, фильтрация сообщений, разрешение сигналов и распознавание образов. Для их описания допустим, что принимаемый сигнал  представляет собой сумму сигнала  и аддитивной помехи :
 ,
где  — параметр сигнала , который в общем случае является векторным,  — аддитивный белый гауссовский шум.

Используя это предположение, основные задачи теории оптимального приёма сигналов можно описать следующим образом.

Обнаружение сигнала 

Допустим, что в принятом сигнале  может присутствовать или отсутствовать сигнал , то есть принимаемый сигнал  равен,
где случайная величина  может принимать значения 0 (сигнал отсутствует) или 1 (сигнал присутствует);  — наблюдаемый на интервале наблюдения [0, T] детерминированный сигнал. При решении задачи обнаружении сигнала необходимо определить наличие сигнала  в , то есть оценить значение параметра . При этом возможны два варианта. Априорные данные — вероятности  и  — могут быть известны или нет.

Сформулированная задача обнаружения сигнала является частным случаем общей задачи статистической проверки гипотез. Гипотезу об отсутствии сигнала будем обозначать , а гипотезу о наличии сигнала — .

Если априорные вероятности  и  известны, то можно использовать критерий минимума среднего риска (байесовский критерий) :

 ,

где {} — матрица потерь, а  — функция правдоподобия выборки наблюдаемых данных, если предполагается истинность гипотезы .

В этом случае, если априорные вероятности  и  неизвестны, то с пороговым значением  сравнивается отношение правдоподобия :

 ,

где E — энергия сигнала, а N — односторонняя спектральная плотность гауссовского аддитивного белого шума. Если , то принимаете гипотеза о наличии сигнала, иначе о его отсутствии на интервале наблюдения [].

Если априорные вероятности  и  известны, то решение о наличии сигнала принимается на основе сравнения отношения апостериорных вероятностей  с некоторым пороговым значением :

 .

Если , то принимаете гипотеза о наличии сигнала, иначе о его отсутствии на интервале наблюдения [].

Задача обнаружения часто встречается в радиолокации и других областях радиотехники.

Различение сигналов 
Допустим, что в принятом сигнале  может присутствовать только один из двух сигналов  и  , то есть принимаемый сигнал  равен
 ,
где  — случайная величина, которая может принимать значения 1 или 0. Если  , то в  с вероятностью  присутствует сигнал  ; если =0 , то в  с вероятностью  присутствует сигнал . В данном случае оценка параметра  является задачей различения двух сигналов. Задача различения более двух сигналов может быть сформулирована аналогично.

Если все кроме одного сигнала нулевые, то задача различения сигналов сводится к задаче обнаружения сигнала.

Задача различения сигналов часто встречается в радиосвязи и других областях радиотехники.

Оценка параметров сигнала 
Если параметр сигнала  — случайная величина с априорной плотностью вероятности, то задачей оценки параметра сигнала является определение значения этого параметра с наименьшей погрешностью. Если требуется оценить несколько параметров сигнала, то такая задача называется совместной оценкой параметров сигнала.

Оценка параметров сигнала часто возникает в радиолокации, радионавигация и других областях радиотехники.

Фильтрация сообщений 
Если параметр сигнала  случайно меняется на интервале наблюдения и является информационным сообщением , то есть случайным процессом с известными статистическими характеристиками, то задачей фильтрации является определение  с наименьшей погрешностью. В общем случае информационных сообщений может быть несколько.

Задача фильтрации часто возникает в радиосвязи и телеметрии.

Разрешение сигналов 

Задача разрешения сигналов подразумевает одновременное наличие в аддитивной смеси двух или более сигналов, разделяющих один и тот же частотный и временной ресурс. Разрешением в данных условиях будет называться оценка дискретных и непрерывных параметров каждого из сигналов, входящих в смесь.

Распознавание образов 
При распознавании образов выявляется принадлежность рассматриваемого объекта (предмета, явления, сигнала и др.) к одному из заранее известных классов.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Обработка сигналов